Wierciszewo ist der Name polnischer Orte:
Wierciszewo (Wizna) in der Woiwodschaft Podlachien
Wierciszewo (Sianów) (ehemals Wandhagen, Kreis Schlawe in Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern